Бистршице:

 Бистршице — река в Центральной Европе, протекает по территории Чехии, впадает в реку Мораву
 Бистршице — река в Центральной Европе, протекает по территории Чехии, впадает в реку Цидлину
 Бистршице — чешский город в районе Бенешов Среднечешского края.